Osoby o nazwisku Giray:
 Eduard Giray − zachodnioniemiecki zapaśnik, olimpijczyk

Osoby o imieniu Giray:
 Giray Kaçar − turecki piłkarz